Belesar puede hacer referencia a las siguientes poblaciones:

Belesar (Bayona), parroquia del municipio de Bayona, provincia de Pontevedra, Galicia.
Belesar (Villalba), parroquia del municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.
Belesar (Chantada), parroquia y aldea del municipio de Chantada, provincia de Lugo, Galicia.
Belesar (Saviñao), aldea de la parroquia de Diomondi, en el municipio de Saviñao, provincia de Lugo, Galicia.
Embalse de Belesar, en la provincia de Lugo.